La saison 2014 du Championnat de Thaïlande de football est la dix-huitième édition du championnat de première division en Thaïlande. Les vingt meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Thai Premier League, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les cinq derniers du championnat sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de Division One, la deuxième division thaïlandaise.

C'est le club de Buriram FC qui remporte à nouveau le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec trois points d'avance sur Chonburi FC et onze sur BEC Tero Sasana. C'est le quatrième titre de champion de Thaïlande en sept saisons pour le club.

Cette saison est particulière puisqu'elle se déroule avec vingt clubs et non dix-huit. Bien qu’il n’ait même pas terminé le championnat l’année précédente, le club de Sisaket FC profite du retrait de Pattaya United pour se maintenir parmi l’élite. L’autre club théoriquement relégué, Samut Songkhram, est aussi repêché.

Qualifications continentales 
Le vainqueur du championnat obtient son billet pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions de l'AFC. Deux autres places en barrage de la Ligue des champions sont attribuées au deuxième du championnat ainsi qu'au vainqueur de la Coupe de Thaïlande de football. Si le club remportant la Coupe est déjà classé parmi les deux premiers, c'est le troisième du classement final qui obtient sa qualification.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}
Muangthong United et Thai Port FC reçoivent une pénalité de 9 points après des affrontements entre leurs supporters.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Thaïlande de football

Liens externes 
  Page complète (classements et résultats) sur RSSSF

2014
Thaïlande
2014 en Thaïlande